Gigi Ghirotti – giornalista e scrittore italiano
 Giovanni Ghirotti – politico italiano
 Paola Ghirotti – fotografa italiana